Kirke Helsinge (plaats), plaats in Denemarken
 Kirke Helsinge (parochie), parochie in Denemarken